Glück je priimek več oseb:
 Alois Glück, nemški politik
 Ernst Glück, nemški teolog
 Gabriel-Léopold Glück, francoski general
 Gustav Glück, avstrijski umetnostni zgodovinar
 Louise Glück, ameriški pesnik